Rover (űrkutatás), idegen égitestekre küldött, annak felszínén mozogni képes űrszonda
 Mars rover, a Mars kutatására használt jármű (marsautó)
 Rover korosztály, a cserkészet egyik korosztálya

Cégek
 Rover Company (1885-1967), brit motorkerékpár és gépkocsigyártó cég, 1967-ben beolvadt a Leyland Motor Corporationbe
 Austin Rover Group (1982-1989), a Leyland leányvállalata
 Land Rover Group (1981-1987), a Leyland leányvállalata
 Freight Rover (1981-1986), a Leyland leányvállalata
 Rover Group (1986-2000), a Leyland új neve 1986-tól, utóbb eladták a BMW-nek
 MG Rover Group (2000-2005), 2000-ben alakult, amikor a BMW a Rover Group nagy részét eladta a Phoenix Consortiumnak

Járművek
 Rover, brit autómárka